Carmel Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carmel Mountain (Kalifornien)	
 Carmel Mountain (New York)	

Siehe auch:
 Camel Mountain